Laurențiu Stan () a fost un pictor român, sculptor, publicist cultural și profesor de geografie.

Date biografice 
S-a născut la  în Letea Veche, lângă Bacău. A urmat școala primară în Bacău, liceul în Bacău și Piatra-Neamț (bacalaureat). Din 1928 a studiat la Academia de Arte Frumoase, București (clasa C. Artachino), apoi la Academia pictorului C. Vlădescu, având ca profesori pe G. Petrașcu, Nicolae Tonitza, Francisc Șirato și Oscar Han.În paralel, a studiat la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, licențiat în istorie și geografie. Între anii 1941-1945 a fost mobilizat pe front, participând atât în est, cât și în vest cu Regimentul 3 Artilerie Călăreață; a fost decorat cu Ordinul „Steaua României” cu Spadă și Panglică de „Virtute Militară”, clasa a V-a. În 1941 se căsătorește cu Tiberia Serbescu, fiica lui D. Serbescu-Lopătari, profesoară. Reîntors din război, participă în 1947 la o expoziție de grup în București. Din acest moment a realizat că nu poate face compromisuri morale în artă și a renunțat să mai picteze, dedicându-se profesiunii de dascăl, profesor de geografie. După Revoluție, în 1990, a revenit în viața artistică ca membru al  U.A.P., filiala Bacău, și a început să expună. Începând din 1991 a colaborat permanent la ziarul „Deșteptarea” din Bacău, susținând rubrica „Însemnări de atelier”, apoi la ziarul Monitorul de Bacău, rubrica „Rememorări”. Publicațiile se află în arhiva Bibliotecii Județene „C. Sturdza” Bacău. S-a stins din viață la 1 martie 2001, la 90 de ani, în Constanța.

Activitatea artistică

Expoziții

Expoziții de grup 
Între anii 1933-1940 participă anual cu lucrări la Salonul Oficial de Pictură și Sculptură și la Salonul Oficial de Desen și Gravură, Galeria de la Șoseaua Kiseleff, fiind citat în „Cronica Plastică a Saloanelor” de către H. Blazian, G. Oprescu și N.N. Tonitza. În mai 1947 participă la expoziția de la „Sala Dalles”, București. Între 1991-1994 expune anual lucrări în ulei și grafică la Galeria Muzeului de Artă Bacău în cadrul expozițiilor: „Saloanele Moldovei”, „Bacăul de altădată”, „Comemorarea orașului Bacău”.

Expoziții personale 
În 1934 organizează la Bacău prima expoziție personală, urmată, în 1936, de altă expoziție, în București, lucrări în ulei pe pânză și carton, grafică. În 1991, U.A.P. și  Muzeul de artă Bacău îi dedică o „Expoziție retrospectivă”, unde expune peste 200 de lucrări. După câteva luni, o parte din aceste lucrări sunt expuse și la Galeria Muzeului de Artă Comănești. În 1992 organizează altă expoziție personală la Galeria „Alfa”, Muzeul de artă Bacău, iar în 1993, la aceeași Galerie organizează expoziția „Închinare” cu pictură în ulei pe sticlă. În anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Bacău în colaborare cu Muzeul de Artă Bacău au organizat  Vernisajul „Centenar Laurențiu Stan”.

Lucrări în colecții de stat 
Muzeul de Artă Bacău deține lucrările:  „Revoltă”, triptic,„Momentul Luduș 1944”, „Bacăul de altă dată- Piața veche”, „Margine de târg”, „Biserică de cartier”, ulei pe pânză și carton, 12 schițe reprezentând aspecte ale Bucureștiului dintre 1934-1938, creion, tuș, tempera.  Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” din Buzău deține  portretul  „D.Serbescu-Lopătari” , ulei pe carton 80/50 (1940).

Note

Bibliografie
Scarlat, Angela: „Maestrul necunoscut, pictorul Laurențiu Stan”, revista „Ateneu”, Bacău, 10 octombrie 2010.
Radulian, Cristina : „Un pictor al echilibrului și discreției”, revista ”Ateneu”, Bacău. nr.8, 31 martie 1991.
Călin, Constantin: „Un maestru necunoscut, Laurențiu Stan”, „Deșteptarea”, Bacău, 31 ianuarie 1991.
Călin, Constantin: „Cărțile din ziar”, 1, Bacău, Editura „Babel”, 2013, pp.471-485.
Catalog „Salonul Oficial Pictură și Sculptură/Desen, Gravură” 1933, 1934, 1935, 1936, 1939, 1040, Ministerul Culturii și Artelor, Imprimeria Națională București.
Catalog Laurențiu Stan, „Expoziție retrospectivă”, Muzeul de Artă Bacău, ianuarie, februarie 1991.
Catalog „Centenar Laurențiu Stan”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, octombrie 2010.

Nașteri în 1910
Decese în 2001
Pictori români
Absolvenți ai Universității din București